Radomierzyce – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim w gminie Zgorzelec
 Radomierzyce – wieś (wspólne sołectwo z wsią Biestrzyków) w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim w gminie Siechnice